Naselje u Hrvatskoj
 Vrbje, naselje i središte istoimene općine u Brodsko-posavskoj županiji

Naselja u Sloveniji
 Vrbje (Kostanjevica na Krki, Slovenija), naselje u općini Kostanjevica na Krki
 Vrbje (Žalec, Slovenija), naselje u općini Žalec